Саконы — топоним в России:

 Саконы — село в Татарстане.
 Саконы — посёлок в Нижегородской области.
 Саконы — село в Нижегородской области.